La vita è bella de Carlo Ludovico Bragaglia sorti en 1943 ;
La vie est belle (La vita è bella) de Grigori Tchoukhraï en 1979 ;
La vie est belle (La vita è bella) de Roberto Benigni sorti en 1997 ;
, roman de Roberto Benigni publié en 1998.

Voir aussi 
 
 La bella vita, film de Paolo Virzì sorti en 1994.